Prema tradicionalnoj kineskoj uranografiji, suvremeno zviježđe Mikroskop smješteno je unutar sjevernog kvadrata neba, koji je simboliziran kao Crna kornjača sjevera (北方 玄武, Běi Fāng Xuán Wǔ). 

Naziv zviježđa na suvremenom kineskom jeziku je 顯微鏡 座 (xiǎn wēi jìng zuò), što znači „zviježđe mikroskop“.

Zvijezde 
Prema kineskoj astronomija, na mjestu zviježđa Mikroskopa nalazi se sljedeće:

Vidi također 
 Kineska astronomija
 Tradicionalna kineska imena zvijezda
 Kineska zviježđa

Izvori

Vanjske poveznice 
 Mikroskop - Kineske asocijacije 
 太空館香港 研究資源 
 中國星區,星官及星名英譯表 
 天象文學 
 自然科學博物館台灣 天文教育資訊網 
 中國古天文 
 中國古代的星象系統 

Znanost i tehnologija u Kini
Mikroskop (zviježđe)